Bronisław Budzyński (1888-1951) – działacz polonijny
 Czesław Budzyński  (1932-2010) – poeta, powieściopisarz, dyplomata
 Gustaw Budzyński (1921-2018) – akustyk, żołnierz AK i WiN
 Tomasz Budzyński (ur. 1962) – wokalista zespołu Armia, malarz i poeta
 Marek Budzyński (ur. 1939) – architekt i urbanista
 Michał Budzyński (1811-1864) – poeta
 Wacław Budzyński (1891-1939) – polski polityk, legionista
 Wiktor Budzyński (1906-1972) – radiowiec i dramatopisarz
 Wiktor Budzyński (1888-1976) – działacz polonijny na Litwie
 Wiktor Budzyński (1921-2007) – filmowiec
 Wincenty Budzyński (1815-1846) – pisarz i działacz polityczny
 Wojciech Budzyński (ur. 1940) – polski polityk